

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
Sunset Beach (Észak-Karolina)
Sunset Beach (Kalifornia)
Sunset Beach (Oregon)
Sunset Beach (New York)
Sunset Beach (Washington)
Sunset Beach (Wisconsin)
 Ausztrália
Sunset Beach (Nyugat-Ausztrália)
 Kanada
Sunset Beach (Alberta)
Sunset Beach (Saskatchewan)

Egyéb
Sunset Beach (televíziós sorozat)